Het WTA-tennistoernooi van Birmingham (officieel Aegon Classic) van 2009 vond plaats van 8 tot en met 14 juni 2009 in de Engelse stad Birmingham. Het was de 28e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Titelhoudster Kateryna Bondarenko kwam haar titel niet verdedigen. Doordat het tweede reekshoofd Kaia Kanepi zich wegens een blessure voor het toernooi afmeldde, werd de Nederlandse Michaëlla Krajicek als lucky loser tot het hoofdtoernooi toegelaten. Haar eerste wedstrijd verloor zij van de Belgische Yanina Wickmayer, die tot de kwartfinale wist door te dringen. De als eerste geplaatste Chinese Zheng Jie werd in de derde ronde uitgeschakeld door de latere winnares. Het dertiende reekshoofd Magdaléna Rybáriková uit Slowakije won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vierde geplaatste Chinese Li Na in twee sets. De Slowaakse trok de eerste set gemakkelijk naar zich toe (6–0) maar de tweede set kon zij pas in een tiebreak in haar voordeel beslissen. Het was de eerste WTA-toernooizege in de loopbaan van Rybáriková. Zij incas­seerde US$ 37.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Dubbelspel – De als eersten geplaatste titelverdedigsters Cara Black en Liezel Huber slaagden erin hun titel te prolongeren. Na in de halve finale het derde reekshoofd in twee sets te hebben verslagen, ontmoetten zij in de finale het als vierde geplaatste Amerikaanse team Raquel Kops-Jones en Abigail Spears. Ook nu hadden Black en Huber slechts twee sets nodig om de winst naar zich toe te trekken. Het was de 26e dubbelspeltitel voor dit duo uit Zimbabwe en Amerika, en de tweede keer dat zij het toernooi van Birmingham wonnen.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Eerste kwart

Tweede kwart

Derde kwart

Vierde kwart

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Birmingham 2009
Birmingham